Очере́тько — українське прізвище.

Відомі носії 

 Очеретько Іван Данилович (1908–1989) — Герой Радянського Союзу.
 Очеретько Іван Іванович (1882–1966) — сотник медицини Армії УНР.
 Очеретько Митрофан Михайлович (1884–1930) — український військовий діяч, підполковник Армії УНР.
 Очеретько Олег Андрійович — український футболіст.
 Очеретько Яків Омелянович (1916–1996) — український живописець.